Agatone ist ein Name im italienischen Christentum Verehrter, der auf „Agathon“ zurückgeht.
 Agatone (390) – siehe Liste der Erzbischöfe von Ferrara
 Agatone I. (431) – siehe Liste der Bischöfe von Todi
 Agatone (580) – siehe Liste der Bischöfe von Palermo
 Agatone (667) – siehe Liste der Bischöfe von Koper
 Agatone II. (853) – siehe Liste der Bischöfe von Todi

Siehe auch
 Immacolata Concezione al Capo
 Giovanni Travaglia
 Agathon
 Agaton